Brännmossor (Ceratodon) är ett släkte av bladmossor. Brännmossor ingår i familjen Ditrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor